Фере може да се отнася за:

 Фере, на новогръцки Ферес, град в Западна Тракия, Гърция;
 Фере, на новогръцки Ферес, древен град в Тесалия, Гърция;
 Джанфранко Фере, моден дизайнер.

Вижте също:

 Ферес